Fotboll vid internationella öspelen 2013 (damer) avgjordes mellan 14  och 18 juli 2013. I turneringen deltog 3 lag. Turneringen vanns av värdön Bermuda. På grund av det långa reseavståndet (de flesta öar som deltar regelbundet ligger i Europa) så deltog endast tre lag. Ingen av dem hade tidigare kommit på prispallen.

Tabell

Matcher

Slutspel

Semifinal

Final

Slutställning

Referenser

Internationella öspelen 2013

Fotboll på Bermuda
Internationella öspelen
Fotbollsåret 2013